

События 
 Консулы Марк Педуций Присцин и Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит.
 Около 110 — Военный трибун Гай Светоний Транквилл (ок. 69—140).
Китай:
 Торговый договор с Сяньби.
 Восстание кянов из-за нежелания служить в китайской армии.

Родились 
 Антиной — греческий юноша.
 Егесипп — раннехристианский автор.
 Квинт Фуфиций Корнут — римский государственный деятель первой половины II века.
 Павсаний (географ) — древнегреческий писатель и географ II века.

Скончались 
 Зосима Созопольский — христианский святой, мученик.
 Санатрук I Армянский — царь (91—109) из династии Аршакуни.

См. также